Rheng (Syamtalira Bayu), een plaats in Indonesië
Rheng (Keumala), een plaats in Indonesië

Wikipedia:Met bot gemaakte doorverwijzing